Mennen steht für:
 Mennen (Berg), Berg auf der Insel Vestvågøy in Norwegen 

Mennen ist der Familienname folgender Namensträger:
 Catharina Henrica Elisabeth Mennen (* 1960), niederländische Anglistin
 Pascal Mennen (* 1983), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Robert Mennen (* 1985), deutscher Mountainbiker